Acheux-en-Amiénois ist eine französische Gemeinde mit  Einwohnern (Stand ) im Département Somme in der Region Hauts-de-France. Sie gehört zum Kanton Albert.

Bevölkerungsentwicklung

Sehenswürdigkeiten 
 Kirche Saint-Cyr et Saint-Julitte, erbaut 1760

Weblinks 

Ort in Hauts-de-France